Bulgarije
 Brezovo (Plovdiv), stad en gemeente in het zuiden van Bulgarije
 Brezovo (Veliko Tarnovo), dorp in het noorden van Bulgarije

Slovenië
 Brezovo (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Brezovo (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica